Colima (ciutat), ciutat mexicana i capital de l'estat de Colima 
 Colima (municipi), municipi a l'estat de Colima amb capital a la població homònima de Colima
 Volcà de Colima, estratovolcà situat als límits dels estats de Colima i Jalisco, a Mèxic
 Estat de Colima, estat de la federació mexicana
 Territori de Colima, territori federal de Mèxic administrat per la federació fins que fou admès com a estat el 1857
 Universitat de Colima, institució d'educació superior de l'Estat de Colima a Mèxic
 Bisbat de Colima, seu de l'Església Catòlica a Mèxic, sufragània de l'arquebisbat de Guadalajara, a la regió eclesiàstica Occidente